

Sigle CTP 
CTP, sigle composé des trois lettres C, T et P, peut faire référence à :

Organisations 
 Communauté de travail des Pyrénées, un organisme interrégional de coopération transfrontalière entre régions situées le long des Pyrénées ;
 Centre technique du papier, un organisme français de recherche et de développement spécialisé dans le papier ;
 Comité technique paritaire, en France, une structure paritaire consultative remplacée par les comités techniques, sauf en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
 Comité territorial paritaire, en France, les bailleurs, les CIL et les entreprises se retrouvent lors de ces comités pour identifier les différents besoins en logements sur le territoire ;

Droit du travail 
 Compétences en temps partagé, des associations de cadres offrant aux PME la possibilité de disposer de compétences en temps et en coût adaptés ;
 contrat de transition professionnelle, un dispositif expérimental français d'accompagnement des salariés ayant subi un licenciement économique ;

Sciences et techniques 
 catalyse par transfert de phase, une méthode d’extraction en chimie organique ;
 coefficient de température positif, un type de thermistance ;
 cytidine triphosphate ;
 Community Technology Preview, une version bêta d'un logiciel ;
  Cordless Telephony Profile, un profil de Bluetooth ;
 Chambre de tirage préfabriquée (en béton armé), cavité souterraine accessible par une trappe, destinée à faciliter le tirage de câbles dans des conduits enterrés dans le sol.

sous la forme CtP

 Computer to plate, un appareil de prépresse dans l'imprimerie ;
 Clic to Play, un système de jeu basé sur le MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game).

Code CTP 
CTP est un code qui fait référence à :
 Carutapera, dans l'État du Maranhão, au Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Abréviation CTP 
CTP est une abréviation qui peut fait référence à :
 contreplaqué, souvent associé à un nombre qui en indique l'épaisseur.